Brignoli ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Brignoli (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Enrico Brignoli (* 1956), italienischer Gerätturner
 Giovanni de Brignoli di Brunnhoff (1774–1857), habsburgischer, italienischer Botaniker
 Mario Brignoli (1902–1990), italienischer Geher
 Paolo Marcello Brignoli (1942–1986), italienischer Arachnologe
 Pasquale Brignoli (1824–1884), italienischer Opernsänger (Tenor)